Тауно Инто Кованен (; 20 июня 1917 — 9 февраля 1986) — финский борец греко-римского стиля, призёр Олимпийских игр.

Тауно Кованен родился в 1917 году в Куру. Борьбой он занялся лишь в 1947 году, и в 1952 году в 35-летнем возрасте смог завоевать бронзовую медаль на Олимпийских играх в Хельсинки.

Тауно Кованен работал полицейским, и дважды выигрывал чемпионат Европы по борьбе среди полицейских.

Ссылки 
 

Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1952 года
Борцы на летних Олимпийских играх 1952 года
Борцы Финляндии